biegacz (Carabus) – rodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych
 Biegacz – kanadyjski film
 biegacz – w baseballu zawodnik drużyny atakującej

Zobacz też 
 bieg
 biegacze